Pierre Thullier peut désigner :
 Pierre Thuillier (1799-1858), le peintre français.
 Pierre Thuillier (1932-1998), le philosophe français.